Antaeus puede hacer referencia a:

 Anteo, un gigante de la mitología griega y la mitología bereber.
 Antaeus, un grupo francés de black metal.